László Sárosi puede hacer referencia a:

 László Sárosi (1932-2016), futbolista húngaro; o a
 László Sárosi (1946-), waterpolista húngaro.